Light Six steht für folgende Fahrzeugmodelle:
 Chevrolet Light Six, Mittelklasse-Pkw des Herstellers Chevrolet
 Nash Light Six, Automodell des Herstellers Nash Motors
 Overland Light Six, Automodell des Herstellers Willys-Overland
 Studebaker Light Six, Automodell des Herstellers Studebaker